Vojenská tělovýchovná jednota Tábor byl český fotbalový klub z Tábora, který se nachází v Jihočeském kraji. Založen byl v roce 1953 pod názvem DA Žižka Tábor. Zanikl v roce 1996 po ukončení povinné základní vojenské služby. Největším úspěchem klubu byla celkem 22 roční účast ve druhé nejvyšší soutěži (v ročnících 1958/59, 1960/61 – 1966/67, 1968/69 – 1970/71, 1977/78 – 1981/82, 1983/84 – 1988/89).

Své domácí zápasy odehrával na stadionu Míru.

Historie 

V roce 1956 byl klub přejmenován na VTJ Dukla Tábor. Už v pátém roce své existence postoupila Dukla Tábor do druhé ligy. Tu hrála, se dvěma ročními přestávkami, až do roku 1971, kdy sestoupila do třetí ligy. V letech 1969 až 1971 byla Dukla Tábor nejvýše postaveným fotbalovým klubem v Jihočeském kraji. Do Tábora přijížděli k zápasům 2. ligy takoví soupeři, jako například Bohemians Praha, Zbrojovka Brno, LIAZ Jablonec, Vítkovice, Škoda Plzeň, a také slovenské kluby Dukla Banská Bystrica, AC Nitra, Partizán Bardejov, ZV Michalovce či ZVL Považská Bystrica.

Táborští vojáci byli svého času doslova zásobárnou talentovaných posil pro prvoligové týmy – Spartu, Slavii, Bohemians, Baník Ostrava, Zbrojovku Brno, Sklo Union Teplice, Vítkovice i další. V roce 1976 se změnil název klubu na VTJ Tábor. Prestižní název Dukla totiž patřil od roku 1977 jen vrcholovým armádním střediskům a klubům. Druhou nejvyšší soutěž hrál tým VTJ Tábor ještě na přelomu 80. a 90. let minulého století. Po pádu totality v roce 1989 se osud vojenského fotbalu v Táboře zvolna naplňoval. Dva roky ještě oddíl hrál ČFL pod názvem FC Dukla Praha „B“, po sestupu do Divize se klub osamostatnil a svou existenci zakončil v roce 1996 sestupem z Divize. Zánik mj. souvisel s ukončením povinné základní vojenské služby. Práva na účast v jihočeském krajském přeboru pak zanikající klub postoupil Spartaku Kaplice.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1953 – DA Žižka Tábor (Dům armády Žižka Tábor)
 1956 – VTJ Dukla Tábor (Vojenská tělovýchovná jednota Dukla Tábor)
 1976 – VTJ Tábor (Vojenská tělovýchovná jednota Tábor)
 1990 – ASVS Dukla Praha „B“ (Armádní středisko vrcholového sportu Dukla Praha „B“)
 1992 – FC Dukla Praha „B“ (Football Club Dukla Praha „B“)
 1994 – FC Dukla Tábor (Football Club Dukla Tábor)
 1996 – zánik

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky:
 1961/62: A-mužstvo Dukly Tábor sestoupilo. Jelikož se však vítězem Jihočeského krajského přeboru 1961/62 stalo její B-mužstvo, byla druholigová účast táborských vojáků zachována. A-mužstvo startovalo v sezoně 1962/63 v B-skupině druhé ligy, B-mužstvo nastupovalo v Jihočeském krajském přeboru 1962/63.

VTJ Tábor „B“ 

VTJ Tábor „B“ byl rezervní tým Tábora. Největšího úspěchu dosáhl v sezonách 1960/61 a 1961/62, kdy se v Jihočeském krajském přeboru (tehdy jedna ze skupin 3. nejvyšší soutěže) umístil na 1. místě. Rezervní tým zanikl v roce 1988 převelením do Jindřichova Hradce.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, světle fialové podbarvení – přesun do jiné soutěže

Poznámky:
 1960/61: B-mužstvo nemohlo postoupit do druhé ligy, jelikož v ní startovalo A-mužstvo.
 1961/62: Viz A-mužstvo.
 1981/82: B-mužstvo nemohlo postoupit do 2. ČNFL, neboť se jí účastnilo A-mužstvo.

Odkazy

Reference

Literatura 
 Jindřich Horák, Lubomír Král: Encyklopedie našeho fotbalu (1896 – 1996/97), Praha, Libri 1997.
 Aleš Pivoda: Fotbalové Táborsko, Praha, Vydavatelství mac 2012.
 Jenšík, Miloslav, Macků, Jiří. Kronika českého fotbalu od roku 1945. Olympia 1998.
 Jeřábek, Luboš. Český a československý fotbal: lexikon osobností a klubů 1906–2006. Praha, Grada 2007.

Externí odkazy 
 Hrála se v Táboře 1. liga? Ano!, jihoceskyfotbal.cz [cit. 2020-10-28, autor Aleš Pivoda] 

 
Zaniklé československé fotbalové kluby
Zaniklé fotbalové kluby v Jihočeském kraji
Fotbalové kluby založené v roce 1953
Fotbalové kluby zaniklé v roce 1996
VTJ, fotbal
VTJ, fotbal
Tábor